Con riflessologia, o talvolta con reflessologia, si può intendere:
 riflessologia: in psicologia, corrente di pensiero che sostiene che i processi psichici sono riconducibile ai riflessi
 riflessologia: in medicina alternativa, utilizzo dei massaggi come terapia